Ostatnie zawody Pucharu Świata w biegach narciarskich w sezonie 2017/2018 odbyły się w szwedzkiej miejscowości Falun. Jednocześnie była to dziewiąta edycja cyklu Finał Pucharu Świata w biegach narciarskich. Konkurencje były rozgrywane 16, 17 i 18 marca 2018. Zawodnicy rywalizowali w biegach sprinterskich stylem dowolnym, drugą konkurencją były biegi ze startu wspólnego na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem klasycznym, cykl zamknęły biegi pościgowe na 10 km (kobiety) i 15 km (mężczyźni) stylem dowolnym.

Program zawodów

Klasyfikacja końcowa

Kobiety

Mężczyźni

Wyniki

Kobiety

Sprint s. dowolnym

10 km s. klasycznym (start masowy)

10 km s. dowolnym (bieg pościgowy)

Mężczyźni

Sprint s. dowolnym

15 km s. klasycznym (start masowy)

15 km s. dowolnym (bieg pościgowy)

Bibliografia 

 
 
 
 
 
 
 
 

Finał Pucharu Świata w biegach narciarskich
Puchar Świata w biegach narciarskich 2017/2018
Puchar Świata w biegach narciarskich w Falun
2018 w Szwecji